Grabovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Velika Kladuša
 Grabovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac

 Grabovac – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Grabovac – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Obrenovac
 Grabovac – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Svilajnac
 Grabovac – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik
 Grabovac – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje

 Grabovac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Rakovica
 Grabovac – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Čeminac
 Grabovac – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Šestanovac
 Grabovac Banski – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Petrinja
 Grabovac Vojnićki – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Krnjak
 Novi Grabovac – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska
 Grabovac Krnjački – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Krnjak
 Stari Grabovac – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska